Штутгарт — топоним.
 Штутгарт — город в земле (государстве) Баден-Вюртемберг, современной Германии (ФРГ).
 Штутгарт (нем. Stuttgart) — один из четырёх административных округов (нем. Regierungsbezirk) земли Баден-Вюртемберга, образованный в 1973 году, в современной Германии.
 Штутгарт — международный аэропорт.
 «Штутгарт» — немецкий футбольный клуб, более всего известный своей командой, выступающей в бундеслиге.
 «Штутгарт» — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.

См. также 
 «Штутгартер Кикерс» — немецкий футбольный клуб.